Baranya (en croate et serbe: Baranja):

 Baranya (région), une région géographique et historique, en Hongrie et Croatie moderne
 Baranya (ancien comitat), une région administrative de l'ancien royaume de Hongrie
 Baranya (Hongrie), une région administrative en Hongrie moderne
 Baranya (Croatie), une région géographique en Croatie moderne
 République serbo-hongroise de Baranya-Baja, une entité politique
 Slavonie orientale, Baranya et Syrmie occidentale, une région autonome serbe

Voir aussi 
 Armorial des localités de Baranya
 Parti croate de Slavonie et de Baranya
 Alliance démocratique croate de Slavonie et Baranya